Čkalovsk může být:

 Čkalovsk (Nižněnovgorodská oblast) – město v Nižněnovgorodské oblasti
 Buston (Ghafurovský rajón) – město v Tádžikistánu nazývané Čkalovsk v letech 1956–2016
 Čkalovsk (Kaliningrad) – městská část Kaliningradu